Die Sony Ericsson Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. März bis 3. April 2011 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Miami auch das Sony Ericsson Open 2011 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Roddick, er schied jedoch diesmal schon in der zweiten Runde aus. Im diesjährigen Finale setzte sich wie schon zwei Wochen zuvor in Indian Wells Novak Đoković in drei Sätzen gegen Rafael Nadal durch. Dies war nach 2007 sein zweiter Triumph in Miami und der 22. ATP-Turniersieg in seiner Karriere insgesamt. Er blieb damit im laufenden Kalenderjahr nach vier gespielten Turnieren weiterhin ungeschlagen und hat nun eine Serie von 24 gewonnenen Matches in Folge. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Lukáš Dlouhý und Leander Paes den Titel, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr zusammen an. Paes konnte das Turnier mit seinem neuen Partner Mahesh Bhupathi erneut gewinnen. Im Finale besiegten sie Max Mirny und Daniel Nestor in einem knappen Dreisatzmatch. Für Paes und Bhupathi war es der zweite Turniergewinn in diesem Jahr und insgesamt der 25. gemeinsame Titel. Bemerkenswert ist auch, dass mit Paes, Bhupathi und Mirny drei der vier Finalisten des Vorjahres wieder das Finale bestritten.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 96 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.973.050 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 21. März 2011 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 53 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)